Lagus ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Lagus (1526/1533–1606), deutscher Rechtswissenschafter und Professor
 Daniel Lagus (1618–1678), deutscher Theologe und Naturwissenschaftler
 Gabriele Lagus-Möschl (1887–1961), österreichische Malerin, Grafikerin und Kunstgewerblerin
 Gregor Lagus (1586–1652), deutscher Theologe, Vater von Daniel Lagus
 Konrad Lagus (~1500–1546), deutscher Rechtswissenschaftler